

Film
 For Sale – film del 1918 diretto da Fred E. Wright
 For Sale – film del 1921 diretto da Tom Buckingham
 Venduta (For Sale) – film del 1924 diretto da George Archainbaud
 For sale – cortometraggio del 2019 diretto da Francesco Gabriele

Musica
For Sale – album del 1991 dei Włochaty
For Sale – album del 2000 dei Fool's Garden
For Sale – album del 2006 dei Right Said Fred